Belly (band), een Amerikaanse band
 Belly (film), een Amerikaanse film uit 1998